Немецкие подводные лодки
U-152 (1917)

U-152 (1940)